Влади́мир Никола́евич Долбоно́сов () — советский футболист, защитник. Мастер спорта (с 1967 года), мастер спорта международного класса (с 1972 года).

Карьера 
Воспитанник московского «Динамо». Всю карьеру в высшей лиге чемпионата СССР провёл в этом клубе, сыграв в 1967—1974 годах 151 матч и забив 2 гола. Первый матч в качестве капитана команды провёл в 1972 году, став в 1973—1974 годах основным капитаном. Закончил карьеру игрока в 1976 году в первой лиге в составе ташкентского «Пахтакора».

Играл за молодёжную и юношескую сборные СССР.

В 1992—2001 годах работал на административных должностях:

 1992—1995 — президент «Динамо-Газовик» Тюмень
 1993—1994 — начальник команды «Динамо-Газовик»
 1998 — генеральный директор ФК «Тюмень»
 1999—2000 — начальник команды «Торпедо-ЗИЛ» Москва
 2001 — начальник команды «Арсенал» Тула

Сын Владимир — также в прошлом профессиональный футболист.

Достижения 
 Чемпион Европы среди юношей 1967 года
 Обладатель Кубка СССР 1970 года
 Бронзовый призёр чемпионата СССР 1973 года
 Финалист Кубка обладателей кубков 1971/72

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Пахтакор»
Персоналии:Тюмень
Похороненные на Даниловском кладбище